Hickmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Hickmann (1854–1923), deutscher Orgelbauer, siehe Hickmann (Orgelbauerfamilie)
 Ana Hickmann (* 1981), brasilianisches Fotomodell
 Ellen Hickmann (1934–2017), deutsche Musikethnologin und -archäologin
 Esaias Hickmann (1638–1691), deutscher Jurist und Komponist
 Fons Matthias Hickmann (* 1966), deutscher Grafikdesigner, Typograf und Professor
 Hans Hickmann (1908–1968), deutscher Musikwissenschaftler
 Henry Hill Hickman (1800–1830), britischer Forscher, Pionier der Kohlendioxidnarkose
 Hugo Hickmann (1877–1955), Politiker (DVP, CDU) in der Weimarer Republik und der DDR
 Hugo Woldemar Hickmann (1841–1922), Pfarrer und Gründer des ersten Kindererholungsheims Deutschlands
 Karl Hickmann (1823–1897), deutscher Orgelbauer, siehe Hickmann (Orgelbauerfamilie)
 Monica Hickmann Alves (* 1987), brasilianische Fußballspielerin
 Regina Hickmann, deutsche Kunsthistorikerin für indische Kunst

Siehe auch:
 Hickman